3 miejscowości w Polsce: 
 Marcinowo – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica 
 Marcinowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo 
 Marcinowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap

Zobacz też: Marcinów